M58 peut désigner :

Astronomie 
 M58, une galaxie spirale du catalogue Messier.

Domaine militaire 
 M58, un canon américain ;
 M58 MICLIC, une charge de ligne de déminage americaine.

Jeux vidéos 
 M58, un système d'arcade créé par Irem.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute britannique M58 reliant Wigan et Liverpool ;
  Autoroute russe M58 (Autoroute de l'Amour), ancien nom de la route régionale R297.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres